Hannibal har flere betydninger:
 Hannibal (fornavn) – fornavn
 Hannibal Barca – karthaginsk hærfører (247-183 f.Kr.)
 Hannibal Lecter – fiktiv psykiater, seriemorder og kannibal i en romanserie af Thomas Harris, der også er blevet filmatiseret
 Hannibal (bog) – den tredje roman i Thomas Harris' serie om Hannibal Lecter (1999)
 Hannibal (film) – filmatisering af romanen Hannibal med Anthony Hopkins i rollen som Hannibal Lecter (2001)
 Hannibal (tv-serie) – en amerikansk thriller tv-serie fra NBC. Figurer bygger på Thomas Harris's bog
 Hannibal og Jerry – dansk familiefilm fra 1997
 Hannibal – en fiktiv opera der opføres i første akt af Andrew Lloyd Webbers musical The Phantom of the Opera